

Personnalités 

 Ausone : poète de langue latine.
 Ausone de Chancel : écrivain et administrateur colonial français.
 Ausone d'Angoulême : évêque d'Angoulême

Lieux 

 Château Ausone : domaine viticole
 Abbaye Saint-Ausone : abbaye bénédictine

Organisations 
 Ausone Conseil : Junior-Entreprise de Sciences Po Bordeaux

Homonymies connexes 
 Ozone (homonymie)